9-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 12 августа 2000 года — 24 июня 2001 года. Победителями турнира в группах стали команды «Полесье» (Житомир), «Оболонь» (Киев) и «Нефтяник» (Ахтырка).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Бумажник» (Малин) снялась с соревнований до начала чемпионата.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 До 23 мая команда «Оболонь» (Киев) носила название «Оболонь-ПВО».
 Команды «Торпедо» (Запорожье), «Звезда-2» (Кировоград) и «Черноморец» (Севастополь) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 После первого круга с соревнований снялась команда «Кривбасс-2» (Кривой Рог), а в оставшихся матчах
ей засчитаны технические поражения (-:+).
 Команда ФК «Черкассы-2» в следующем сезоне выступать не будет, так как является фарм-клубом команды ФК «Черкассы», покинувшей по итогам сезона первую лигу.

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Кремень» (Кременчуг) снялась с соревнований до начала чемпионата.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2000/01 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001
Футбол на Украине в сезоне 2000/2001